Muti ist eine Bezeichnung für
 Heilmethoden der Zulu-Medizinmänner, siehe Muti (Zulu)

Muti ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Muti (1902–1943), italienischer faschistischer Politiker
 Ornella Muti (* 1955), italienische Schauspielerin
 Riccardo Muti (* 1941), italienischer Dirigent
 Tiberio Muti (1574–1636), italienischer Kardinal und Bischof

Siehe auch: Mutti